Yingshang Chengguanzhen (kinesiska: 颖上城关镇) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 130 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei.

Runt Yingshang Chengguanzhen är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Yingshang Chengguanzhen består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina